Semple ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Semple (* 1989), australischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Aimee Semple McPherson (1890–1944), kanadisch-amerikanische Evangelistin
 Archie Semple (1928–1974), schottischer Jazzmusiker
 Bob Semple (1873–1955), neuseeländischer Politiker
 Carol Semple (* 1948), US-amerikanische Golfspielerin
 Ellen Churchill Semple (1863–1932), amerikanische Geographin
 Eugene Semple (1840–1908), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Semple (1872–1927), US-amerikanischer Golf- und Tennisspieler
 Jack Semple (* 1957), kanadischer Bluesmusiker
 James Semple (1798–1866), US-amerikanischer Politiker
 Jamie Semple (* 2001), schottischer Fußballspieler
 John Greenlees Semple (1904–1985), britischer Mathematiker
 Lorenzo Semple, Jr. (1923–2014), US-amerikanischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Maria Semple (* 1964), US-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Nathaniel Semple (1876–1913), US-amerikanischer Tennisspieler
 Robert Semple (1777–1816), Gouverneur von Assiniboia
 Ryan Semple (* 1982), kanadischer Skirennläufer
 Tony Semple (* 1970), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Sempel
 Sample